Organizacja Kościoła Ewangelicko-Reformowanego – kościół tworzy tak zwaną gminę ewangelicko reformowaną, nazywaną też zborem w którym panuje całkowita demokracja - wierni podczas Walnego Zgromadzenia Zboru decydują o wszystkim, powołują i odwołują pastorów oraz świeckich seniorów, nazywanych obecnie starszymi zboru, lub członkami kolegium kościelnego. Wybrani seniorzy oraz pastorzy tworzyli zarząd (kolegium kościelne) gminy i tworzą najwyższe gremium wykonawcze. Do ich zadań należy wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Zboru, które jest najwyższym ciałem ustawodawczym i składa się ze wszystkich członków danego zboru.
Wzorcowa gmina znajdowała się w Genewie.

Gminy ewangelicko-reformowana charakteryzowały się tym że większość żyjących tam ludzi należało do burżuazji lub też do szlachty albo mieszczaństwa aktywnego ekonomicznie (ważną rolę w kalwinizmie odgrywa praca oraz uczciwe bogacenie się).

Zobacz też 
 Kościół Ewangelicko-Reformowany w Polsce
 Konfederacja Kościołów Reformowanych w Polsce
 Polskie Towarzystwo Hugenockie
 Purytanizm
 Reformacja

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna witryna Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP
 Strona Ewangelicznych Kościołów Reformowanych w Polsce
 Witryna grupy ewangelicko-reformowanej w Poznaniu
 Studies in Reformed Theology
 World Alliance of Reformed Churches
 Center for Reformed Theology and Apologetics

Kalwinizm